Massala (gemeente), een gemeente (commune) in de regio Ségou in Mali
 Massala (geslacht), een vlindergeslacht
 Massala (kruidenmengsel) of masala, een Zuid-Aziatische, Hindoestaanse mix van (bijvoorbeeld) komijn, koriander, zwarte peper, kardemom, kaneel en kruidnagel.